Jules Noël kan syfta på:

* Jules Noël (1810–1881) fransk målare
 Jules Noël (1903–1940), fransk diskuskastare